

Medicina
Acindino – termine usato in medicina per indicare una malattia non pericolosa

Onomastica
Acindino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Acindino – uno dei santi martiri persiani
Gregorio Acindino – teologo e monaco bizantino
Settimio Acindino – politico romano

Note